ENVI kan syfta på:

 ENVI – en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens miljöpolitik från engelska Environment Council, se Rådet för miljö
 ENVI – ett av Europaparlamentets 22 utskott för att bereda ärenden i parlamentet, se Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet